Malzieu - két szomszédos község elnevezése a franciaországi Lozère megyében:
 Le Malzieu-Ville
 Le Malzieu-Forain